Антипкін — прізвище.

Відомі носії 
 Антипкін Петро Андрійович (1930—1999) — сільськогосподарський діяч, Герой Соціалістичної Праці.
 Антипкін Юрій Геннадійович (*1950) — український вчений-клініцист у галузі педіатрії, академік Академії медичних наук України.